L'edizione 1948-49 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Carl-Johan Franck (Helsingborgs IF), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti
Malmö FF campione di Svezia 1948-49.
Örebro SK e Landskrona BoIS retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
Campionato svedese di calcio